Napp-Zinn ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Felix Napp-Zinn (1899–1965), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Christoph Napp-Zinn (* 1955), deutscher Künstler, Grafiker und Designpädagoge